Vilémovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Vilémovice (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Vilémovice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar